E72 può riferirsi a:

Codici 
E72, codice ECO di alcune varianti della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E72, da Bordeaux a Tolosa